Meredith hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas

Nombre
Meredith Baxter, actriz y productora.
Meredith Ann Brooks, cantautora.
Meredith Colkett, atleta estadounidense. 
Meredith Grey, personaje ficticio. 
Meredith Michaels-Beerbaum, amazona de salto ecuestre. 
Meredith Jane Monk, compositora, artista de performance, directora, vocalista, cineasta y coreógrafa estadounidense.
Meredith Monroe, actriz.
Meredith Penman, actriz australiana.
Meredith Scott Lynn, actriz, productora y directora estadounidense.
Meredith Vieira, periodista y presentadora de concursos.

Apellido
Burgess Meredith, actor estadounidense.
George Meredith, novelista y poeta inglés. 
Henry Meredith Leaf, atleta inglés. 
James Howard Meredith, afronorteamericano activista por los derechos civiles.
Joan Meredith, , actriz cinematográfica estadounidense que trabajó en el cine mudo.
Leonard Meredith, ciclista inglés. 
Louisa Anne Meredith, también conocida como Louisa Anne Twamley, escritora e ilustradora anglo/australiana.
Wendell Meredith Stanley, bioquímico.

Lugares
Meredith (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Delaware en el estado estadounidense de Nueva York.
Meredith (Nuevo Hampshire), condado de Belknap, estado estadounidense de Nuevo Hampshire.
Meredith (condado de Belknap, Nuevo Hampshire).
Municipio de Meredith (condado de Cloud, Kansas).
Municipio de Meredith (condado de Wake, Carolina del Norte).
Lake Meredith Estates, lugar en el condado de Hutchinson en el estado estadounidense de Texas.